Коасати может означать:

 Коасати (народ) или коушатта — народность индейцев Северной Америки (мускогская семья)
 Коасати (язык) — язык одноименной народности